Олександр Миколайович Кривонос (*12 березня 1975, м. Коростень Житомирської області) — кандидат педагогічних наук з 2014 доцент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Біографічні відомості

Наукова діяльність

Статті 
 Кривонос О. М., Ляшенко Б. М. KAN — модуль ввода функций в среду компилированной программы с клавиатуры // ЭВМ. Деп. В ДНТБ України 26.11., N2281 — Ук96, 1996. — 15 с.
 Кривонос О. М., Ляшенко Б. М. Введення функцій з клавіатури ЕОМ в середовище відкомпільованої програми // ІХ наук.-метод. конф. військового ф-ту радіоелектроніки при Житомирському інженерно-технічному інституті. — Житомир, 1997. — Ч.1. — С. 36-37.
 Кривонос О. М., Ляшенко Б. М. Сирота О. В. Об'ємні зображення функцій двох змінних та просторових фігур // Вісник ЖДПІ. — Житомир, 1998. — № 1.- С. 63-65.
 Кривонос О. М., Програмування мовою Паскаль: Методичний посібник для учнів фізико-математичних класів, ліцеїв та гімназій // Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 1999. — 76 с., іл.
 Ляшенко Б. М., Кривонос О. М. Двухсторонняя аппроксимация собственных значений двухмерного сингулярного оператора Шредингера // Кибернетика и вычислительная техника, 2000. — Вып. 128.- С. 45-52
 Ляшенко Б. М., Кривонос О. М. Власні значення двомірного сингулярного рівняння Шредінгера // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. — 2001. — № 3. — С. 287–291.
 Спірін О. М., Кривонос О. М. Початки алгоритмізації та процедурного програмування: Методичний посібник для студ. вищих пед. навч. закл-ів фізико-математичних спец-тей. -Житомир: ЖДПУ, 2002. — 93 с., іл.
 Кривонос О. М. Дидактичні принципи побудови методичного комплексудля диференційного навчання основ алгоритмізації та програмування в курсіінформатики в шкільних закладах нового типу  // Вісник ЖДУ. — 2004. № 14. — С. 58-61.
 Кривонос О. М., Шимон О. М. Використання засобів електронної таблиці Excel для розв'язування задач лінійного програмування. // Інформатика та комп'ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищий школі. Збірник науково-практичної конференції 23-26 червня 2004. Бердянськ. С. 57-60.
 Кривонос О. М., Методичне забезпечення творчої навчальної діяльність студентів у процесі навчання основ інформатики // Вісник ЖДУ. — 2005. № 20. — С. 87-91.
 Кривонос О. М. Використання електронної таблиці Excel у курсі «Чисельні методи» // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наукових праць/ Редкол. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, № 2 (9) — 2005. — С. 269–274.
 Кривонос О. М., Основні методики формування творчих здібностей // Вісник ЖДУ. — 2006. № 26. — С. 14-18.
 Кривонос О. М., Формування дивергентного мислення студентської молоді. // Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-21 квітня 2007 року. Кіровоград. С. 123–126.
 Шимон О. М., Кривонос О. М. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: Методичний посібник для студ. вищих навч. Зал.: У 5 ч.  — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — Ч.3.- 52.:іл.
 Кривонос О. М., Учнівські олімпіади з інформатики (сучасний етап) // Вісник ЖДУ. — 2008. № 41. — С. 85-88.
 Кривонос О. М. Компетентностний підхід. Аналіз основних понять // Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо — математичних дисциплін. Матеріали міжвузівського регіонального науково-методичного семінару  23 січня 2009 року. Житомир. С. 34 — 39.
 Кривонос О. М. Організація самостійної роботи бакалаврів математики зкурсу «Програмування»  // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. — 2009. — № 2(10).
 Кривонос О. М. Структура інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх вчителів інформатики // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі. Збірник праць Четвертої Міжнародної конференції 24-26 листопада 2009 року. Київ. С.512 — 518.
 Кривонос О. М. Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутніх вчителів інформатики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка.» — Додаток 4, том ІІІ (15) — 2009 р. — Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» — С. 131–137.
 Кривонос О. М. Діагностика інформаційно-комунікаційних компетентностей // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. — 2010. — № 2(16). — Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em16/emg.html .
 Кривонос О. М. Діагностика сформованості інформаційно-комунікативних компетентностей як педагогічна проблема // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. — У 2-х томах. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — Т. 2. — С. 67.
 Кривонос О. М. Діагностика сформованості інформаційно-комунікативних компетентностей майбутнього вчителя інформатики // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наук. конф. — (Київ, 25 бер. 2010 р.) / НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. — К. : ІІТЗН АПН України, 2010. — С. 25-26. — Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy.pdf 
 Кривонос О. М. Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційних компетентностей // Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: Огнев'юк В. О., Хоружа Л. Л., Биков В. Ю., та ін.]. — К.:Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. — С. 55-56.
 Кривонос О. М. Web-ресурси для організації самостійної роботи студентів з курсу «Програмування» /О. М. Кривонос // Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті» 3-4 листопада 2010 р.: Тези доповідей. — К.: НАУ, 2010. — С. 15.
 Богачков Ю. М., Кривонос О. М. Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів / Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.]; за аг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. — К.: Атіка, 2010 — С. 59-64.
 Богачков Ю. М., Кривонос О. М. Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ компетентностей учнів, вчителів, адміністраторів у дистанційному навчанні / Ю. М. Богачков, О. М. Кривонос // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 7. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. — С. 166–169.
 Кривонос О. М. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників / О. М. Кривонос // Підготовка молодих викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань: Тези міжнародного семінару молодих науковців (Кировоград, Україна, 11-14 травня 2011 р.). — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. — С. 39-41.
 Кривонос О. М., Шевчук П. Г. Значення стилю програмування в процесі навчання учнів та студентів / О. М. Кривонос, П. Г. Шевчук // Міжвузівський збірник «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» — Луцьк, 2010. № 5 — С.148-150.
 Кривонос О. М., Особливості викладання програмування у вищому навчальному закладі з врахування вимог сучасності /О. М. Кривонос// Вісник ЖДУ. — 2011. № 57. — С. 131–134.
 Ляшенко Б. М., Кривонос О. М. Програма виробничої практики студентів спеціальності «Інформатика» (6.040302) / Б. М. Ляшенко, О. М. Кривонос// -  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 18с.
 Кривонос О. М. Створення електронних підручників для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. М. Кривонос // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наук. конф., (Київ, 24 бер. 2011 р.) / НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. — К. : ІІТЗН НАПН України, 2011. — С. 24-26. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20120105103907/http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2011.pdf  
 Кривонос О. М., Мануйлова О. Д. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. — 2011. — № 4(24). — Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/494/431 .
 Кривонос О. М. Використання метода проектів в курсі програмування [Електронний ресурс] / О. М. Кривонос // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наук. конф., (Київ, 29 бер. 2012 р.) / НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. — К. : ІІТЗН НАПН України, 2012. — С. 32-34. — Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2012.pdf
 Кривонос О. М., Результати впровадження елементів методичної системи формування інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів інформатики в процесі навчання програмування / О. М. Кривонос // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. — Т. 3 : Теорія та методика навчання інформатики. — С. 62-66.
 Кривонос О. М. Використання методів заборони під час вивчення курсу програмування / О. М, Кривонос // Нові комп'ютерні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11-14 вересня 2012 р. — К. : Мінрегіон України, 2012. — С. 163–164.
 Кривонос А. Н. Особенности обучения програмированию будущих учителей информатики Украины с учетом требований современности / А. Н. Кривонос // Вектор науки Тальятинского госудагственного университета.  — Серия: Педагогика, психология — № 4 (11) — 2012. — С. 162–165.
 Кривонос О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні: навч. посібник / Кривонос О. М. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 182 с.
 Кривонос О. М. Модель процесу формування інформаційно-комунікаційних компетентностей / О. М. Кривонос // Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції: Черкаси, 18-22 березня 2013. — С. 273 — 275.
 Кривонос О. М. Використання технології вебквестів у процесі навчання програмування / О. М. Кривонос // Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — С. 237–239.
 Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / О. М. Кривонос. — К., 2013. — 20 с.
 Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Кривонос Олександр Миколайович. — К., 2014. — 284 с.
 Кривонос О. М., Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики /О. М. Кривонос// Вісник ЖДУ. — 2014. № 73. — С. 118–123.
 Кривонос О. М., Методичне забезпечення курсу програмування / О. М. Кривонос // Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції: Черкаси, 17-21 березня 2014.  — С. 165. — 167.
 Войтенко О., Кривонос О. М. Упровадження та використання інтерактивних технологій в освіті / О. Войтенко, О. М. Кривонос // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових праць/ за заг. ред. д.п.н. проф. С. С. Вітвицької, к.п.н. доц. Н. М. Мирончук. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — С. 130–133.
 Кривонос О. М. Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики // Інформаційні технології і засоби навчання / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. — 2014. — № 2(40). — С. 83-91. — Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1005  - Заголовок з екрана.
 Методи обчислень: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету / Б. М. Ляшенко, О. М. Кривонос, Т. А. Вакалюк  — Житомир: Вид-во ЖДУ, 2014. — 228 с.
 Кривонос О. М. Компетентнісно-орієнтовані завдання в курсі «Програмування»/ О. М. Кривонос // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. — Випуск 47 : збірник наукових праць / за заг. ред.проф. В. Д. Сиротюка. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. — С. 138–144.

Посилання 
 Праці О. М. Кривоноса в електронній бібліотеці ЖДУ імені Івана Франка

Науковці Житомирського державного університету імені Івана Франка